Чемпионат Украины по футболу 2013 года среди женских команд () — 21-й Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 25 апреля, а завершился 17 октября 2013 года. Звание чемпиона Украины третий год подряд завоевал харьковский «Жилстрой-1», сумевший победить во всех 14 матчах календаря. Лучшим бомбардиром чемпионата второй год подряд стала нападающая чемпионок Ольга Овдийчук, забившая в 13 играх 17 голов, что на 1 гол меньше, чем в прошлом сезоне.

Участники 
В чемпионате в 2013 году принимали участие 8 команд. По сравнению с прошлым сезоном, состав участников не изменился.

Турнирная таблица

Результаты матчей 
Команда «Нефтехимик» (Калуш) не играла в турах №№ 8, 10, 12—14. Её соперники получили технические победы.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 ЖФК «Дончанка» (Донецк). Архив. Статистика

2013
Футбол на Украине в 2013 году
2013 год в женском футболе